Церебральное перфузионное давление (сокращенно ЦПД) — физиологический показатель, характеризующий уровень перфузии (кровоснабжения) головного мозга живых существ. Относится к одному из основных показателей нейронаблюдения.

ЦПД определяется по формуле:

ЦПД = среднее артериальное давление (САД) — внутричерепное давление (ВЧД) — центральное венозное давление (ЦВД).

Центральное венозное давление в силу его низкой величины зачастую пренебрегается как несущественное для определения ЦПД.

Внутричерепное давление измеряется только специальными инвазивными (внедряемыми в полость черепа) датчиками.

Параллельно с измерением ЦПД (и главным образом благодаря ему) вычисляется важный диагностический показатель КРЦС — коэффициент реактивности церебральных сосудов (представляет собой коэффициент линейной корреляции между ВЧД и САД). Положительные величины КРЦС указывают на нарушенную реактивность сосудов и на плохой прогноз исхода заболевания у пациента. Отрицательные значения КРЦС, наоборот, свойственны для нормальных состояний и указывают на благоприятный прогноз.

Сердечно-сосудистая система
Кровообращение головного мозга